Утянский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Утянка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1194 человека, в том числе 594 мужчины и 600 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Алексеевка (посёлок) — 
 Утянка (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края